Richard von Berendt ist der Name folgender Personen:

* Richard von Berendt (General, 1833) (1833–1900), deutscher Generalmajor
 Richard von Berendt (General, 1865) (1865–1953), deutscher General der Artillerie